Budingen (België), plaats in België
 Büdingen, plaats in Duitsland